Il doppio del torneo di tennis Internacional Femenil Poza Rica 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jana Čepelová e Lenka Wienerová che hanno battuto in finale Maria-Elena Camerin e Marija Korytceva 7-5, 2-6, [10-3].

Teste di serie 

 Maria-Elena Camerin /  Marija Korytceva (finale)
 Mailen Auroux /  María Irigoyen (quarti di finale)

 Karen Castiblanco /  Maria João Koehler (primo turno)
 Kiki Bertens /  Richèl Hogenkamp (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Internacional Femenil Poza Rica 2012